Lamm kan syfta på:
 Lamm – unga djur av ett släkte idisslare och förekommer med flera vilda arter, se får
 Lamm- och fårkött –  köttet från det domesticerade fåret
 Lamm (efternamn)   – efternamn i flera länder samt personer med namnet
 Lamm (släkt) – svensk judisk släkt

Se även
 :Kategori:Lammkött – flera artiklar
Tamfår